Evropsko prvenstvo v veslanju 2007 je bilo po letu 1973 prvo tovrstno prvenstvo. Odločitev o nadaljevanju tradicije evropskih prvenstev je Mednarodna veslaška zveza (FISA) sprejela maja 2006. Prvenstvo se je odvijalo med 21. in 23. septembrom 2007 na jezeru Malta v Poznanu, Poljska.

Medalje

Moški

Ženske

Medalje po državah

Zunanje povezave  
 Rezultati

Reference 

2007 v športu
2007